Яблоновый Овраг — село в Волжском районе Самарской области, относится к Подъём-Михайловскому сельскому поселению.

География 
Расположено к 46 км к югу от Самары на реке Чапаевка у впадения в неё левого притока Вязовки, высота над уровнем моря 71 м. Ближайший населённый пункт — село Подъём-Михайловка в 6 км на восток (по шоссе — около 13 км).

Население

Социальная инфраструктура 
В селе действует средняя школа, почтовое отделение, 19 различных предприятий и фирм, Яблоновый Овраг не связан с Самарой автобусным сообщением

Примечания 

Населённые пункты Волжского района (Самарская область)